Homme des cavernes ou L'homme des cavernes peut faire référence à :

Histoire 
 Homme des cavernes, expression péjorative de langage courant pour désigner le personnage type de l'homme préhistorique, tels que les hommes de Néandertal ou les Homo sapiens du Paléolithique.

Cinéma 
 L'Homme des cavernes (Caveman), film américain réalisé par Carl Gottlieb sorti en 1981.